Філіпп Маріо Агьон  — французький економіст, професор економіки Лондонської школи економіки та професор Коледжу Франції. Він також є членом Програми досліджень зростання в Центрі економічних показників. FBA

Ранні роки життя та освіта 
Агьон народився в Парижі, син Габі та Раймонда Агьон.  

Агьон є випускником Вищої школи Кашана (ENS Cachan, Математичний відділ), має диплом  (DEA) з математичної економіки в Університеті Парижа 1 Пантеон-Сорбонна і доктор філософії Гарвардського університету (1987).

Кар'єра 
Раніше він був професором економіки Роберта К. Вагонера в Гарвардському університеті, а в даний час є професором економіки в Лондонській школі економіки та Коледжу Франції, а також запрошеним професором Паризької школи економіки, який раніше був професором в Університетському коледжі Лондона, офіційний співробітник коледжу Наффілд, Оксфорд, і асистент Массачусетського технологічного інституту (MIT).

Його основна наукова робота з теорії зростання та контрактів. Разом з Пітером Хавіттом він розробив так звану « шумпетеріанську парадигму»   і розширив парадигму в декількох напрямках; велика частина результатів роботи викладена в його спільній книзі з Хауіттом під назвою Теорія ендогенного росту.  У 2019 році він отримав нагороду фонду «BBVA Foundation Frontiers of Knowledge» в галузі економіки. 

Він був обраний членом-кореспондентом Британської академії в 2015 році.  Він є членом Європейської економічної асоціації.

Інші види діяльності 
Агьон був обраний членом Американської академії мистецтв і наук у 2009 році і є членом Виконавчого та Наглядового Комітету (ESC) CERGE-EI.   Він також є членом Науково-консультативної ради Інституту Макса Планка з досліджень колективних товарів.

Напередодні президентських виборів у Франції 2012 року Агьон підписав звернення кількох економістів на підтримку кандидата Франсуа Олланда. 

У 2016 році був призначений Генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Пан Гі Мун експертної групи консультування Комісії високого рівня по питань охорони здоров'я зайнятості та економічного зростання, який був під спільним головуванням президентів Франсуа Олланд з Франції і Джейкоб Зума з Південної Африки.

Публікації

Примітки

Посилання 
 Персональна сторінка Гарварду 
 Резюме 

Члени-кореспонденти Британської академії
Економісти XXI століття
Економісти XX століття
Французькі євреї
Народились 1956
Випускники Паризького університету
Випускники Гарвардського університету
Члени Американської академії мистецтв і наук
Науковці Массачусетського технологічного інституту
Викладачі Гарвардського університету
Французькі економісти
Дійсні члени Економетричного товариства